Birkir Már Sævarsson (født 11. november 1984) er en Islandsk fodboldspiller, der spiller for Valur og for Island.

Han repræsenterede Island ved både EM 2016 i Frankrig og VM 2018 i Rusland.

Karriere statistik

Internationale mål

Eksterne henvisninger

Referencer 

Fodboldspillere fra Island
Fodboldspillere fra Valur
Fodboldspillere fra Hammarby IF
Fodboldspillere fra SK Brann
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2016
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2018